Tschandmani (, Juwel) hat folgende Bedeutungen:

 der mongolische Begriff für ein buddhistisches Symbol, siehe Drei Juwelen

 ein Berg in der Mongolei, siehe Tschandmani Uul
 ein historischer Aimag (Provinz) in der Mongolei, siehe Tschandmani Uul-Aimag

 mehrere Sum (Distrikte) in verschiedenen Aimags der Mongolei:
 Tschandmani (Gobi-Altai)
 Tschandmani (Chowd)
 Tschandmani-Öndör (Chöwsgöl)
 Bajantschandmani (Töw)